Alexander Dedekind (1856  1940), égyptologue autrichien
 Euricius Dedekind (1554  1619), musicien allemand
 Friedrich Dedekind (c. 1525, Neustadt am Rübenberge  1598, Lunebourg), écrivain allemand 
 Henning Dedekind (1562, Neustadt am Rübenberge  1626, Gebesee), compositeur allemand 
 Stefan Dedekind (15951636)
 Constantin Christian Dedekind (1628, Reinsdorf  1715, Dresde), poète et compositeur allemand 
 Johann Ludwig Julius Dedekind (1728  1787), avocat allemand
 Julie Dedekind (1825  1914), femme écrivain et éducateur allemande
 Johann Julius Wilhelm Dedekind (17421799)
 Julius (Levin Ulrich) Dedekind (1795, Holzminden  1872, Brunswick), juriste allemand 
  (1829, Brunswick 1909, Brunswick), avocat allemand
 (Julius Wilhelm) Richard Dedekind (1831, Brunswick 1916, Brunswick), mathématicien allemand

Mathématiques 
En mathématiques, un certain nombre de concepts sont nommés en l'honneur du mathématicien Richard Dedekind :
 l'anneau de Dedekind, un anneau commutatif disposant de propriétés particulières ;
 l'anneau de Dedekind non commutatif ;
 la coupure de Dedekind ;
 la fonction êta de Dedekind ;
 la fonction zêta de Dedekind ;
 un groupe de Dedekind, en théorie des groupes ;
 les somme de Dedekind ;
 le théorème de Dedekind.

Voir aussi 
 astéroïde (19293) Dedekind, nommé en hommage à Richard Dedekind.

Références 

Patronyme allemand